Ко́лин Уэ́бстер (; 17 июля 1932 — 1 марта 2001) — валлийский футболист. Выступал на позиции нападающего-инсайда за клубы «Манчестер Юнайтед», «Суонси Таун» и «Ньюпорт Каунти», а также за сборную Уэльса.

Клубная карьера 
Уэбстер начал карьеру в клубе своего родного города, «Кардифф Сити». Он регулярно играл за резервный состав «Кардиффа», параллельно работая авторемонтным механиком, но так и не смог пробиться в основную команду. Однако его выступления за резерв «Кардиффа» привлекли внимание Джимми Мерфи, который пригласил его в «Манчестер Юнайтед». В мае 1952 года Уэбстер подписал контракт с клубом.

Уэбстер был игроком «Юнайтед», когда случилась мюнхенская авиакатастрофа, но он не полетел с командой на том самолёте из-за болезни. Уэбстер сыграл в финале Кубка Англии 1958 года, в котором обескровленный потерями «Юнайтед» проиграл «Болтону». Позднее в том же 1958 году Уэбстер перешёл в клуб «Суонси Таун» за £7500. В «Суонси Таун» он провёл 5 лет, став лучшим бомбардиром клуба в сезонах 1959/60 и 1960/61, а также выиграл с клубом Кубок Уэльса в 1961 году.

В 1964 году он завершил профессиональную карьеру футболиста, после чего некоторое время выступал за любительские клубы «Вустер Сити» и «Мертир-Тидвил».

Карьера в сборной 
Уэбстер дебютировал в составе сборной Уэльса 1 мая 1957 года в матче против сборной Чехословакии, который завершился победой Уэльса со счётом 1:0. В следующем году он был назван в заявке сборной Уэльса на чемпионат мира 1958 года. На чемпионате мира он сыграл в матчах против сборной Венгрии и сборной Мексики на групповой стадии, а затем заменил получившего травму Джона Чарльза в четвертьфинале против сборной Бразилии, в котором Уэльс проиграл и выбыл из турнира.

После завершения футбольной карьеры 
После завершения карьеры Уэбстер управлял компанией, занимавшейся установкой строительных лесов, а затем на протяжении девяти лет работал парковым обходчиком в Суонси. После перелома ноги Уэбстер вышел на пенсию. Он умер о рака лёгких 1 марта 2001 года в возрасте 68 лет.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона: 1955/56

 Суонси Таун
 Обладатель Кубка Уэльса: 1961

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»